Росси́йская импе́рия — многозначное словосочетание.
 Российская империя — государство, существовавшее в период с 1721 года до Февральской революции и провозглашения республики в 1917 году.
 «Российская империя» — документальный сериал Леонида Парфёнова.
 «Российская Империя» — первоначальное название «Романовской Империи».